Chaz und Chazz sind Varianten des englischen Vornamens Charles (dt. Karl), abgekürzt Chas.:
 Chaz Bono (* 1969), US-amerikanischer Schauspieler
 Chaz Davies (* 1987), britischer Motorradrennfahrer
 Chaz Jankel (* 1952), englischer Musiker
 Chaz Lamar Shepherd (* 1977), US-amerikanischer Schauspieler
 Chazz Nittolo (* 2000), US-amerikanischer Schauspieler und Model
 Chazz Palminteri (* 1952), US-amerikanischer Schauspieler
 Chazz Witherspoon (* 1981), US-amerikanischer Schwergewichtsboxer

CHAZ ist die Abkürzung für:
 die Chirurgische Allgemeine (Zeitung)
 die Capitol Hill Autonomous Zone, ein autonomes Gebiet in der Stadt Seattle

Abkürzung